Гюрова може да се отнася за:
 Бронка Гюрова-Алшех (1910-1995), българска художничка
 Гинка Гюрова (р. 1954), българска гребкиня
 Димитрина Гюрова (р. 1934), българска режисьорка
 Красимира Гюрова (р. 1953), българска баскетболистка
 Кристина Гюрова (р. 1957), българска гимнастичка